Mukhtar steht für

 Mukhtar, Vorsteher eines Dorfes oder eines Stadtquartiers

Personen:

 Mohamed Haji Mukhtar, somalischer Historiker und Hochschullehrer
 Al-Mahdi Ali Mukhtar (* 1992), katarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Muchtar